Sean Simon Andrew Fraser est un homme politique canadien. Il est ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté depuis le . Membre du Parti libéral, Fraser représente la circonscription de Central Nova à la Chambre des communes du Canada depuis les élections fédérales de 2015.

Origine et formation
Né le , Sean Fraser a été élevé à Merigomish dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences de l'Université Saint-Francis-Xavier en 2006. Sean Fraser a ensuite étudié le droit à l'Université Dalhousie et à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, où il a obtenu son diplôme en 2009.

Carrière juridique 
Il a passé  à travailler à Calgary en tant qu'associé chez Blake, Cassels & Graydon LLP. Il a également travaillé pour une ONG en Afrique du Sud.

Carrière politique 
Élu à la chambre des communes en 2015, Sean Fraser devient secrétaire parlementaire à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique le . À la suite des élections fédérales canadiennes de 2019, il devient secrétaire parlementaire à la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et au ministre des Finances le . 

Sean Fraser entre finalement au Conseil des ministres après les élections fédérales canadiennes de 2021. Le , il devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Résultats électoraux

Références

Liens externes 

Étudiant de l'Université Saint-Francis-Xavier
Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada
Député fédéral canadien provenant de la Nouvelle-Écosse
Député du Parti libéral du Canada
Étudiant de l'université de Leyde
Naissance en juin 1984